Le nom Spangenberg, d'origine allemande, peut désigner:

Personnes 
 August Gottlieb Spangenberg (1704-0792), théologien protestant allemand piétiste, évêque des Frères moraves.
 Louis Spangenberg (1824-1893), peintre allemand.
 Gustav Spangenberg (1828-1891), peintre allemand.
  (1932 in Jena-2017), chimiste allemand. 
 Jeff Spangenberg, créateur de jeux vidéo américain et fondateur d'Iguana Entertainment et de Retro Studios. 
 Cory Spangenberg (né le ), joueur professionnel de baseball, américain.

Personnages de fiction 
 Gabrièle Spangenberg, personnage de la bande dessinée Michel Vaillant (voir l'album Les Chevaliers de Königsfeld où elle entre en scène.)

Localités 
 Spangenberg, une ville allemande située dans l'arrondissement de Schwalm-Eder et dans le land de la Hesse.  
 Le château de Spangenberg, site d'une bataille de la Guerre de Sept Ans (le ).
 Burg Spangenberg, un camp de prisonniers (Oflag IX-A/H Burg Spangenberg) pendant la Deuxième Guerre mondiale (voir ).